Чка́лове () — село в Україні, у Чкаловській сільській громаді Білогірського району Автономної Республіки Крим.

Населені пункти України, що підлягають перейменуванню